

Toponymie

Naaldwijk, ville et ancienne commune des Pays-Bas, aujourd'hui réunie à la commune de Westland
 Naaldwijk, ancienne seigneurie et commune éphémère des Pays-Bas, aujourd'hui réunie à la commune de Sliedrecht

Homonymie de toponyme